Up-Front peut désigner :
 Up-Front, une société japonaise ;
 Up Front, un jeu de cartes sur la Seconde Guerre Mondiale.

Voir aussi 
 Up-Front Works, une maison de disques spécialisée dans la J-pop
 Up from the Ground, un festival allemand consacré au metal extrême
 Up from the Skies, une chanson de Jimi Hendrix